Адольф Урбан: Урбан, Адольф (1914—1943) — немецкий футболист.
 Урбан, Адольф Адольфович (1933—1989) — русский советский критик.